Лютий — нині зниклий хутір в Україні, Лозівському районі Харківської області. Розташовувався біля сучасного села Домаха.

 

Колишні населені пункти Харківської області
Хутори України